Алексей Иванович Кудлай (29 марта 1974, Харьков, СССР) — украинский футболист, игрок в мини-футбол, защитник. Выступал за сборную Украины по мини-футболу.

Биография 
Начинал играть в футбол в клубе Первой лиги Украины «Полиграфтехника» из Александрия. Однако, получив серьёзную травму пятки, завершил футбольную карьеру. Спустя пару лет принял участие в первенстве Харькова по мини-футболу, после чего ему было предложено попробовать свои силы в украинском чемпионате. В течение следующих двух лет играл в клубах «Харьков», «Виннер Форд–Университет» и «Запорожкокс-Университет», после чего перебрался в Россию, став игроком екатеринбургской «Альфы».

В составе «Альфы» Кудлай стал обладателем Кубка России, а также первого неофициального европейского Кубка обладателей кубков. После расформирования команды перебрался в другой екатеринбургский клуб — «ВИЗ-Синару». Проведя в его составе два сезона, перешёл в сильнейшую команду России тех лет — московское «Динамо». В составе динамовцев стал трёхкратным чемпионом России, выиграл ещё два национальных Кубка, трижды доходил до финала Кубка УЕФА по мини-футболу, а в сезоне 2006/07 выиграл его. В финале розыгрыша 2004/05 отметился забитым голом в ворота бельгийского «Аксьон 21».

Покинув «Динамо», Кудлай играл за щёлковский «Спартак-Щёлково», московское «Динамо-2», с лета 2010 года — игрок петербургского «Политеха».

В составе сборной Украины по мини-футболу дважды становился серебряным призёром Чемпионата Европы по мини-футболу.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Европы (2): 2001, 2003
 Обладатель Кубка УЕФА по мини-футболу 2006/07
 Обладатель Кубка Украины 1999
 Чемпион России (3): 2005, 2006, 2007
 Обладатель Кубка России (2): 2001, 2004
 Обладатель Кубка обладателей кубков 2002

Ссылки 
 Профиль на сайте АМФР
 Интервью с Алексеем Кудлаем на сайте «Динамо»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Александрия»
Игроки в мини-футбол Украины
Игроки сборной Украины по мини-футболу
Игроки МФК ЭХО
Игроки МФК «Виннер Форд — Университет»
Игроки МФК «Запорожкокс»
Игроки МФК «Финпромко-Альфа»
Игроки МФК «Синара»
Игроки МФК «Динамо» Москва
Игроки МФК «Спарта-Щёлково»
Игроки МФК «Динамо-2»
Игроки МФК «Политех»
Игроки МФК «Новая генерация»
Игроки МФК «Ямал»
Игроки МФК «Автодор»